Langenbach, une commune de Bavière (Allemagne)
 Langenbach, une commune de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)
 Langenbach bei Kirburg, une commune de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)